C.S.P.S. Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 C.S.P.S. Hall (Iowa), NRHP-Nr. 78001237
 C.S.P.S. Hall (Minnesota), NRHP-Nr. 77000763